Проничева — многозначный термин.

Фамилия 
 Проничева, Дина Мироновна (1911—1977) — советская театральная актриса, одна из спасшихся из Бабьего Яра.
 Проничева, Жанна Валерьевна (род. 1978) — российская и греческая волейболистка.

Топоним 
 Проничева — река в Свердловской области.